Arleigh Burke peut faire référence à :
 Arleigh Burke, un amiral (1901-1996) de l'US Navy qui participa à la Seconde Guerre mondiale et qui fut notamment chef des opérations navales ;
 La classe Arleigh Burke, une classe de destroyers américains en service depuis 1991 et nommée en l'honneur du précédent.
 , le premier destroyer de cette classe.